, 1986
 Симфония № 9 (Бетховен), 1824
 Симфония № 9 (Брайан), 1951
 Симфония № 9 (Брукнер), 1887—1896
 Симфония № 9 (Вайнберг)
 , 1952
 , 1956—1957
 Симфония № 9 (Гайдн), 1762
 , 1766
 , 1910—1936
 , 2010—2011
 Симфония № 9 (Дайамонд), 1985
 Симфония № 9 (Дворжак) «Из Нового Света», 1893
 , 2011—2012
 Симфония № 9 (Малер), 1909
 , 1959
 Симфония № 9 (Моцарт), 1772
 , 1926—1927
 Симфония № 9 (Пендерецкий)
 , 1970
 , 1978
 , 1985—1987
 Симфония № 9 (Фишер), 1973
 , 1997
 Симфония № 9 (Хованесс), 1949—1950
 , 1998
 Симфония № 9 (Шостакович), 1945
 Симфония № 9 (Шуберт), 1828
 Симфония № 9 (Уильям Шуман), 1968

См. также 
 Проклятие девятой симфонии

 009